Kaliumsulfaat, een vervanger van keukenzout in dieetlevensmiddelen
 Kaliumwaterstofsulfaat, een zuurteregelaar